Quakers, een groep ondogmatische gelovigen
Quaker Oats Company, bekende ontbijtgraan-fabrikant

Topografie
Quaker City, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Quakertown, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania